Demić ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Demic (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Mirko Demić (* 1964), serbischer Schriftsteller